2. deild (far. 2. liga) – trzecia w hierarchii klasa rozgrywek piłkarskich mężczyzn na Wyspach Owczych, terytorium zależnym Królestwa Danii na Morzu Norweskim, który posiada odrębny status w ramach organizacji futbolowych, takich jak FIFA i UEFA. Cyklicznie, co roku, rozgrywa tam swoje mecze dziesięć drużyn z całego archipelagu, z których dwie najlepsze awansują do 1. deild, a dwie najgorsze do najniższego poziomu rozgrywek. Sezon, podobnie jak w kilku innych krajach skandynawskich odbywa się w ciągu jednego roku i nie dzieli się na fazy zimową i letnią, ze względu na trudne warunki pogodowe zimą.

Organizatorem rozgrywek jest założony w 1975 roku Związek Piłkarski Wysp Owczych (far. Fótbóltssamband Føroya). Ligę tę od założenia w 1976 do 2004 nazywano 3. deild (far. 3. liga), a od 2005 1. deild (far. 1. liga).

Historia 
Pierwsze rozgrywki odbyły się w roku 1976, rok po założeniu Fótbóltssamband Føroya. Zwycięzcą pierwszego sezonu został drugi skład klubu KÍ Klaksvík. Wówczas w rozgrywkach brało udział 7 drużyn, liczbę tę w 1979 zwiększono do ośmiu, a w 1988 do dziesięciu. Do roku 2004 ligę nazywano 3. deild, a od 2005 przemianowano ją na 2. deild.

Uczestnicy

Mistrzowie i pozostali medaliści

Tabela medalowa 
Dotychczas na Wyspach Owczych odbyło się 27 edycji trzeciego poziomu rozgrywek ligowych, od roku 1976 do 2021. Zwycięzcami zostawali:

Stan na 21 marca 2021.

Zobacz też 
 Puchar Wysp Owczych
 I liga farerska w piłce nożnej
 II liga farerska w piłce nożnej
 IV liga farerska w piłce nożnej

Przypisy 

Wyspy Owcze
3